Дмитрий Рыжов: